Лагуна де Сервин има више значења:

 Лагуна де Сервин (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагуна де Сервин (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику